Jõgeva může být:

 Jõgeva – estonské město, správní středisko kraje Jõgevamaa
 Jõgeva maakond – plné úřední jméno kraje Jõgevamaa
 Jõgeva (obec) – samosprávná obec v témže kraji, zahrnující městečka a vesnice v bezprostředním okolí města Jõgeva
 Jõgeva (městečko) – jedno z městeček spravovaných obcí Jõgeva

Jõgeva je součástí názvu:
 Vana-Jõgeva – vesnice v estonské obci Jõgeva